Амару () — село у повіті Бузеу в Румунії.
 Амару (комуна) Амару (рум. Amaru) — комуна у повіті Бузеу в Румунії.
 Тупак Амару (значення)